Steatocranus tinanti  — вид рыб семейства цихловых.

Вид обитает в водоёмах бассейна реки Малебо и в нижнем течении реки Конго в Республике Конго и Демократической Республике Конго.

Максимальная описанная длина тела самца 6,3 см. Это придонный вид. Самки откладывают до 100 яиц в норах.

Ссылки 
 Steatocranus tinanti FishBase
 Snoeks, J. and G. De Boeck, 1991. Steatocranus. p. 460–461. In J. Daget, J.-P. Gosse, G.G. Teugels and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels; MRAC, Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 4.
 Moelants, T. 2010. Steatocranus tinanti. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. <www.iucnredlist.org>.

Животные, описанные в 1939 году
Цихловые
Рыбы Африки